Wacław Olszak (1868–1939) – lekarz, działacz narodowy i społeczny
 Wacław Olszak (1902–1980) – konstruktor budowlany